

Nom de famille 

 Bruce Carl Berndt (né en 1939), mathématicien américain ;
 Catherine Berndt (1918-1994), anthropologue australienne d'origine néo-zélandaise ;
 Ondřej Berndt (né en 1988), skieur alpin tchèque ;
 Ronald Berndt (1916-1990), anthropologue australien ;
 Walter Berndt (1899-1979), auteur de bande dessinée américain.